Кондзьолка — українське та польське () прізвище.

 Андрій Васильович Кондзьолка ( 1983) — український футболіст.
 Анджей Кондзьолка ( 1983) — польський хокеїст.

Українські прізвища
Польські прізвища